«Друзья» — советский художественный кинофильм режиссёра Льва Арнштама, снятый в 1938 г. Сценарий фильма основан на эпизодах из биографии Сергея Кирова.

Сюжет 
После начала Гражданской войны молодой комиссар Алексей приезжает на Кавказ, чтобы организовать горцев для борьбы против белых. Горцы объединяются под руководством Алексея, и противник терпит поражение.

В ролях 
 Борис Бабочкин — Алексей
 Ирина Зарубина — Вера, жена Алексея
 Николай Черкасов — Бета, осетин
 Степан Каюков — Мусса, ингуш
 Котэ Даушвили — Умар, кабардинец
 Серафима Бирман — мать Муссы
 Иван Назаров — князь Анзоров
 Юлия Предтеченская — Айшет, сестра Муссы
 Александр Борисов — Назарка, казак
 Павел Гайдебуров — старик-осетин (нет в титрах)
 Евгений Гуров — Магомет (нет в титрах)
 Владимир Лукин — Петя (нет в титрах)

Ссылки 
 «Друзья» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 http://ossetians.com/rus/news.php?newsid=963

Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы Лео Арнштама
Фильмы СССР 1938 года
Чёрно-белые фильмы СССР